Флаг муниципального образования сельское поселение Бужаровское Истринского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 22 сентября 2010 года и 29 марта 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6744.

Описание 
«Прямоугольное голубое двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, часть которого ограничена выгнутой от древка дугой, упирающейся на концах в верхний угол у древка и в середину нижнего края полотнища. Вдоль нижнего края проходит полоса в 1/7 полотнища, разделённая той же дугой. Часть полотнища у древка выделена белым; полоса со стороны древка — зелёная, со стороны свободного края — белая. На белой части полотнища вплотную к верхнему углу у древка изображена склонённая зелёная берёзовая ветвь, на голубой части, вплотную к середине верхнего края полотнища — видимое наполовину стилизованное жёлтое солнце».

Символика 
Флаг составлен на основании герба сельского поселения Бужаровское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Сельское поселение Бужаровское — одно из крупнейших поселений Истринского муниципального района. Северная граница поселения на значительном протяжении проходит по берегу Истринского водохранилища. Одно из первых в Московской области водохранилище снабжает водой Москву.

Первоначальное создание системы водных сооружений на реке Истре для судоходных целей началось в 1825 году, однако из-за многочисленных сложностей строительство растянулось на долгие десятилетия. Уже в XX веке была возведена плотина имени Куйбышева, обеспечившая необходимый уровень воды в водохранилище. А уже в 1936 году здесь была возведена ГЭС, вторая в СССР, основанная на советском автоматическом оборудовании. Деление полотнища, изменяющее цвет с голубого на белый аллегорически показывает водохранилище и плотину.

Берёзовая ветвь и зелёный цвет отражает красоту и своеобразие природы сельского поселения Бужаровское, берега Истринского водохранилища, берёзовые рощи.

Выходящее сияющее солнце символизирует неразрывную историческую связь сельского поселения Бужаровское с Истринским районом: солнце — фигура флага Истринского муниципального района.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения, интеллекта, энергии.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений; цвет бескрайнего неба и водных просторов.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости.

Примечания 

Флаги с изображением берёзовых листьев
Флаги с изображением солнца